Фи́нни () — округ в штате Канзас, США. Официально образован 22-го февраля 1883 года. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 36 776 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 3 374,773 км2, из которых 3 372,183 км2 суша и 1,813 км2 или 0,050 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 40 523 жителей в составе 12 948 домашних хозяйств и 9 749 семей. Плотность населения составляет 12,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 13 763 жилых строений, при плотности застройки около 4,00-х строений на км2. Расовый состав населения: белые — 69,05 %, афроамериканцы — 1,25 %, коренные американцы (индейцы) — 0,96 %, азиаты — 2,87 %, гавайцы — 0,08 %, представители других рас — 22,99 %, представители двух или более рас — 2,80 %. Испаноязычные составляли 43,30 % населения независимо от расы.

В составе 46,00 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 59,80 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 10,50 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 24,70 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 19,60 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 6,30 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 3,09 человека, и средний размер семьи 3,55 человека.

Возрастной состав округа: 34,30 % моложе 18 лет, 11,00 % от 18 до 24, 31,10 % от 25 до 44, 16,60 % от 45 до 64 и 16,60 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 28 лет. На каждые 100 женщин приходится 104,20 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 103,30 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 38 474 USD, на семью — 42 839 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 29 948 USD против 21 510 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 15 377 USD. Около 10,00 % семей и 14,20 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 18,60 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 10,70 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Финни, штат Канзас
  Национальная ассоциация округов США
  Finney County Public Library
 Географическая карта 1996 года железных дорог штата Канзас
 Географическая карта 1915 года железных дорог штата Канзас

Округа Канзаса